Gallia peut désigner :

Signification 
 Gallia est le nom latin pour désigner la Gaule, ainsi que la transcription du mot France en grec moderne (Γαλλία).
 Gallia comata, locution latine.

Patronymes 
 Chantal Gallia (1956-2022), chanteuse, imitatrice et humoriste française ;
 Fabio Gallia (1963-), banquier italien.

Autres 
 Gallia est un réseau de résistance.
 Gallia est une revue du CNRS sur l'archéologie des Gaules.
 Gallia Préhistoire est une revue du CNRS sur l'archéologie préhistorique de la France.
 Gallia est un morceau de musique classique de Charles Gounod.
 Laboratoire Gallia, une marque du groupe Danone
 La Gallia, bâtiment historique de Strasbourg, abritant notamment un restaurant universitaire et prêtant son nom à l'arrêt de tramway situé à proximité.
 (148) Gallia, un astéroïde.
 Gallia, marque de bière.
 Gallia Club, club de football basé à Paris.
 Gallia, un paquebot.
 Gallia, un bateau à roues à aubes naviguant sur le lac des Quatre-Cantons, en Suisse.
 Gallia Christiana, encyclopédie écrite en latin.

Voir aussi